Kutscha ist:

 eine Variante des Ortsnamens Kuqa

Kutscha ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kutscha (1872–1921), deutscher Generalmajor
 Günter Kutscha (* 1943), Berufsbildungsforscher, em. Professor
 Martin Kutscha (1948–2022), deutscher Hochschullehrer für Staat- und Verwaltungsrecht
 Paul Kutscha (1872–1935), österreichischer Maler